Anomalopteryx didiformis — вид вымерших бескилевых птиц из монотипического рода Anomalopteryx семейства Emeidae. Эндемик Новой Зеландии.

Anomalopteryx didiformis достигал в высоту более 1,30 м и весил около 30 кг.

Он населял большую часть Северного острова и небольшие участки Южного острова в Новой Зеландии. Его местообитаниями были низменные хвойные, широколиственные и буковые леса.

Наиболее полные остатки, частично сочленённый скелет с большим количеством мумифицированных тканей, были обнаружены в 1980 году в Lake Echo Valley, к востоку от Те-Анау, Саутленд. Сейчас он находится в Southland Museum and Art Gallery в Инверкаргилле.

Приводимая ниже кладограмма представляет результаты анализа 2009 года Bunce и коллег:

Синонимы 
Dinornis didiformis Owen, 1844
Anomalopteryx didiformis (Owen 1844) Lydekker 1891
Anomalornis didiformis (Owen 1844) Hutton 1897
Dinornis dromioides Owen, 1846 non Oliver 1930
Anomalopteryx dromaeoides (Owen 1846) Lydekker 1891
Dinornis parvus Owen, 1883
Anomalopteryx parva (Owen 1883) Lydekker 1891</small>
Dinornis oweni Haast, 1886
Anomalornis owenii (Haast 1886) Hutton 1897</small>
Pachyornis owenii (Haast 1886) Archey 1941
Anomalopteryx oweni (Haast 1886) Oliver 1949
Anomalopteryx antiquus Hutton, 1892
Anomalopteryx fortis Hutton, 1893
Anomalornis gracilis Hutton 1897
Anomalornis (Hutton, 1897)
Graya (Bonaparte, 1956)

Примечания

Литература 
 
 

Моаобразные
†
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии, описанные в 1844 году
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном